Molekulska formula -{FH}- se može odnositi na:

 Fluorovodonična kiselina
 Fluorovodonik